Чемпионат мира по футболу среди юношеских команд года 2015 — 16-й розыгрыш турнира, который проходил в Чили с 17 октября по 8 ноября 2015 года.

Заявки 
Четыре страны официально подали заявки на проведение турнира:

Города и стадионы 
В июне 8 апреля 2014 ФИФА выбрал восемь стадионов в разных городах Чили в качестве мест проведения матчей.

Участники 
Кроме хозяев, Сборной Чили, автоматически попавших в финальный турнир, ещё 23 страны прошли отбор в 6 отдельных континентальных турнирах. Жеребьёвка финальной стадии прошла 6 августа в Сантьяго.

 1.Команда, дебютирующая на турнире.

Составы

Групповой этап 

Время начала всех матчей — местное (UTC−03:00).

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Команды, занявшие третьи места 
В соответствии с регламентом турнира 4 команды из 6 занявших третьи места в своих группах прошли в 1/8 финала.

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 Юношеский чемпионат мира на FIFA.com 

2015
2015 год в футболе
Октябрь 2015 года
Ноябрь 2015 года
Чемпионаты мира в Чили
Международные соревнования по футболу в Чили